(1846-1911), égyptologue allemand ;
Ludwig Stern  (1824-1890), professeur allemand et écrivain ;
 Ludovico Stern (1709-1777), peintre italien d'origine allemande.